Thales Services Numériques est une Société par actions simplifiée française et une société constituant une entité juridique au sein du groupe Thales. Intégrée à la Business Line Systèmes d’Information Critiques et Cybersécurité, elle est une entreprise spécialisée dans les activités de conception, de développement et de maintenance de systèmes informatiques sécurisés. Elle déploie également des activités de conseils pour les systèmes informatiques.

Activités de Thales Services Numériques 

Conception d’architecture IT 
Hébergement, supervision et exploitation d’infrastructures et d’applications 
Conseil et maîtrise d’ouvrage 
Développement logiciel

Histoire de Thales Services Numériques 
Créée en 1966 par Pierre Thellier sous le nom d’ECA Automation avec comme premier client le Centre de programmation de la Marine, elle est rachetée en 1970 par Thomson. En 1983, elle est renommée SYSECA. En , Thomson-CSF devient le groupe Thales et SYSECA devient Thales Information Systems (TIS ou Thales-IS) jusqu'à  où Thales IS devient Thales Services et quitte sa position de SSII pour celle d'entreprise industrielle à notion de prestation de service. Le , Thales Services change de nom et devient Thales Services Numériques.

Liens externes 
  Systèmes d’information critiques et cybersécurité

Références 

Société française de services en ingénierie informatique
Thales
Entreprise de services informatique
Entreprise informatique ayant son siège en France